. 

Malonogometni klub "Kutina" (MNK Kutina; Kutina) je futsal (malonogometni) klub iz Kutine, Sisačko-moslavačka županija.

O klubu 
MNK Kutina je prvotno osnovan 1984. godine i idućih je godina podstao jedan od vodećih klubova u Hrvatskoj i Jugoslaviji.  1990.-ih je klub kratko igrao u 1. HMNL, te se potom pricremeno gasi. Do obnove kluba dolazi 2009. godine, te nastupa u 2. HMNL, ali 2012. godine odustaje od natjecanja.

Uspjesi 
 Europski kup prvaka 
 doprvak: 1988./89. 

 Prvenstvo Jugoslavije 
 prvak: 1988./89. 

 Prvenstvo SR Hrvatske 
 prvak: 1988.

Plasmani po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice 
 Kutina

Vanjske poveznice 
 blog.dnevnik.hr/mnkkutina 
 blog.dnevnik.hr/mnkkutinamalinogomet  
 MNK Kutina, facebook stranica 
 sportilus.com, MALONOGOMETNI KLUB KUTINA

Izvori 
 bisnode.hr, MALONOGOMETNI KLUB "KUTINA" 
 poslovna.hr, MALONOGOMETNI KLUB KUTINA 
 

Kutina
M Kutina
Kutina